Petalidium är ett släkte av kräftdjur. Petalidium ingår i familjen Sergestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Petalidium